Gama – szereg dźwięków ułożonych według skali muzycznej
 Gama - EP zespołu the GazettE wydane w 2005 roku

 Gama – miasto w Brazylii
 Gama – miasto w Czadzie
 Gama – miasto w Kolumbii

Zobacz też 
 Pesa Gama
 Vasco da Gama